MoMo может означать:
 Mozilla Messaging — корпорация, принадлежащая Mozilla Foundation, и занимающаяся разработкой почтовой программы Thunderbird.
 Magical Princess Minky Momo
 Momo — главная героиня Ballad of a Shinigami

См. также 
 Момо